Vrbovo est un toponyme qui peut désigner :
 Vrbovo, un village de Croatie situé dans la municipalité de Hrašćina dans le comitat de Krapina-Zagorje ;
 Vrbovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
 Vrbovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.